Dit is de wereldranglijst van september 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 september 2012. Het Nederlands voetbalelftal behield zijn positie in de toptien. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal had recent met 4-2 verloren in en tegen België, maar handhaafde zich op de achtste plaats. Spanje behield de koppositie, voor Duitsland en Engeland. Portugal passeerde Argentinië en stond vierde. België steeg door de winst op Nederland dertien plaatsen naar de veertigste plek.

Mannen 09